Niemcy:
 Worbis – dzielnica Leinefelde-Worbis
 Worbis – dawny powiat 1816-1945
 Worbis – dawny powiat 1945-1952
 Worbis – dawny powiat 1952-1994

Osoby:
 Guadalupe Worbis – meksykańska piłkarka nożna

Inne:
 Worbis – ród

Zobacz też:
 Leinefelde-Worbis
 Vorbis